Prades, plural de prada (bioma)
 Toponímia: 
 Prades, municipi del Baix Camp
 Prades (La Molsosa), poble del municipi de la Molsosa a la comarca del Solsonès
 Les Prades, masia al municipi de Llobera a la comarca del Solsonès
 Vilanova de Prades, municipi de la Conca de Barberà
 Castell de Prades, a l'extrem nord-oest de la població de Prades (Baix Camp) 
 Muntanyes de Prades, conjunt de serres de la Serralada Prelitoral
 Comtat de Prades, comtat desaparegut al voltant de les muntanyes de Prades
 Prades (Alt Loira), municipi francès al departament de l'Alt Loira, a la regió de d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Prades  o Prada de Conflent, municipi francès del Conflent, del departament de Pirineus Orientals, a la regió d'Occitània.
 Prades  o Pradas (Arieja), municipi francès del departament de l'Arieja, a la regió d'Occitània.
 Prades  o Pradas (Tarn), municipi francès al departament del Tarn, a la regió de d'Occitània.
 Prades  o Pradàs, municipi francès al departament de l'Ardecha, a la regió de d'Alvèrnia-Roine-Alps.
Prades-d'Aubrac  o Pradas d'Aubrac, municipi francès del departament de l'Avairon, a la regió d'Occitània.
Prades-Salars  o Pradas de Salars, municipi francès del departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Prades-sur-Vernazobre  o Pradas de Vernasòbre, municipi francès del departament de l'Erau i a la regió d'Occitània.
Prades-le-Lez  o Pradas de Les, municipi francès del departament de l'Erau i a la regió d'Occitània.
Saint-Cirgues-de-Prades  o Sant Ciergue de Pradas, municipi francès del departament de l'Ardecha i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Districte de Prades  o Districte de Prada, districte del departament francès dels Pirineus Orientals, a la regió d'Occitània.

 Biografies:
 Jaume de Prades i de Foix (ca. 1340 - València, 1396), bisbe de Tortosa i de València
 Joana de Prades (? - 1441), Comtessa de Prades i baronessa d'Entença
 Josep Prades i Gallent (Vilafermosa, Alt Millars, 1689 - València, 1757), compositor valencià 
 Lluís de Prades i d'Arenós (? - Roma, 1429), eclesiàstic català, bisbe de Mallorca i de Tortosa, i cambrer de Benet XIII 
 Margarida de Prades (1388 - 1429), reina consort de Martí l'Humà.
 Pere de Prades (1352 - 1395), baró d'Entença fill del comte Joan de Prades i de la seva muller Sança Ximenes Arenós 
 Pilar Prades Santamaría (Begís, Alt Palància, 1928 - València, 1959), darrera dona víctima de pena de mort a Espanya